Седнев Георгий Максимович () — советский подпольщик, командир партизанского соединения.

Биография 
Родился в 22 апреля 1904 года в селе Троицко-Сафоново в многодетной бедной крестьянской семье.

С начала 1920-х годов жил в Ингульце, был рабочим в горной промышленности. В 1921 году вступил в комсомол, вёл агитационную работу, в 1925 году был организатором создания в Троицко-Сафоново первого колхоза «Артель бедняка».

В 1928 году поступил на рабочий факультет Педагогического института имени А. И. Герцена в Ленинграде, который окончил в 1932 году, получив диплом учителя. Член ВКП(б) с 1932 года.

В 1938 году с женой уехал в город Кизел Пермской области, где работал директором школы. В 1940 году вернулся на рудник «Ингулец», где начал преподавать в профессиональном училище № 7.

В августе 1941 года Широковским районным комитетом КП(б)У оставлен для организации подполья. Переехал в село Владимировка Николаевской области, где устроился инспектором школ. Работая на должности имел возможность собирать патриотов, уже в сентябре-декабре 1941 года была организованна группа из 43 человек. Попав под подозрение фашистов перешёл на нелегальное положение. На начало 1943 года в составе партизанского соединения было 12 групп в Ингульце, Казанке, Троицко-Сафоново, Новолазаревке, Лагодовке, в составе 129 человек, действовавших в Николаевской области и на Криворожье. Отряд проводил диверсии, освобождал пленных, спасал людей от каторги, добывал оружие. В распоряжении отряда было три радиоприёмника, рация, две печатные машинки, портативная типография. Осенью 1943 года отряд начал активные боевые действия в районе Кривого Рога.

24—25 октября 1943 года группа из соединения Седнева вместе с группой Бедняка И. П. и группой советских десантников-разведчиков вступила в бой в селе Рахмановка. В несколько следующих дней партизаны понесли существенные потери.

10 декабря 1943 года во главе небольшого отряда вступил в бой с 25 фашистами в селе Григорьевка. Был ранен в грудь, попал в плен, где во Владимирской жандармерии подвергся жестоким пыткам.

Расстрелян 18 декабря 1943 года в селе Владимировка, тело брошено под лёд реки Висунь. После освобождения села был перезахоронен в центре села Владимировка.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

Память 
 Памятник на могиле; 
 Именем назван проспект в Кривом Роге;
 Именем названа улица во Владимировке;
 Памятная доска в Кривом Роге.

Примечания

Источники 
 
 
 Герой антифашистського опору / Т. Воронова // Голос Казанківщини. — 2004. — 8 трав.
 Бойовий шлях командира Широківсько-Володимирівського з’єднання Г. М. Сєднєва // Криворіжжя: погляд у минуле... Матеріали перших історико-краєзнавчих читань. Том 1: Наукові розвідки науковців, музейних працівників, магістрантів, студентів, членів МАН. — Кривий Ріг, 2015. — 78 с. — С. 31—35.

Ссылки 
 Акт обнаружения трупа. 1944 года Июня 4 дня 15 часов.
 Седнев Георгий Михайлович.
 Проспект Седнева в Криворожском ресурсном центре.

Родившиеся в Казанковском районе
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Директора школ СССР
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Перезахороненные